Noyal peut désigner :

Toponymes 
 Noyal,  commune des Côtes-d'Armor ;
 Noyal-Châtillon-sur-Seiche,   commune de l'Ille-et-Vilaine ;
 Noyal-Muzillac,  commune du Morbihan ;
 Noyal-Pontivy, commune du Morbihan ;
 Noyal-sous-Bazouges, dans l'Ille-et-Vilaine ;
 Noyal-sur-Brutz, dans la Loire-Atlantique ;
 Noyal-sur-Vilaine, dans l'Ille-et-Vilaine ;
 Noyal-sur-Seiche, ancienne commune de l'Ille-et-Vilaine.

Autres 
 Triballat Noyal, entreprise agroalimentaire française.